Подойницына — женская форма русской фамилии Подойницын.

 Подойницина, Наталья Валерьевна (род. 1973) —  российская футболистка, вратарь.
 Подойницына, Ксения Андреевна (род. 25 сентября 1988) — куратор, галерист, директор и совладелец галереи современного искусства «Галерея 21».
 Подойницына, Ольга Эдуардовна (род. 1962) — российский менеджер, продюсер, борец за равные возможности для российских женщин в карьере и в бизнесе.
 Подойницына, Ирина Ивановна (род. 1956) — профессор, доктор социологических наук, преподаватель ЯГУ - СВФУ им. М.К. Аммосова. Автор 87 научных работ.